Margone – frazione del comune di Usseglio nella città metropolitana di Torino
 Margone – frazione del comune di Vallelaghi in provincia autonoma di Trento